Luigi Orlando (1814-1896) – ingegnere e politico italiano, senatore del Regno d'Italia
Luigi Orlando (1862-1933) – imprenditore italiano
Luigi Orlando (1886-1940) – industriale e politico italiano, consigliere nazionale della Camera dei fasci e delle corporazioni
Luigi Orlando (1927-2005) – imprenditore italiano